Szpital Miłosierdzia (ang. Mercy) – amerykański serial telewizyjny o tematyce medycznej, wyprodukowany i nadawany przez telewizję NBC od 2009 roku. Serial liczy 22 odcinki. W Polsce emitowany przez stację TVN w niedzielę, po godz. 23:00.

Opis fabuły 
Serial opowiada o szpitalu Mercy Hospital z perspektywy pielęgniarek tam pracujących. Głównymi bohaterkami są Veronica Callahan (Taylor Schilling), która powraca z Iraku i zna się na medycynie lepiej niż niektórzy rezydenci, Sonia Jimenez (Jamie Lee Kirchner) i rozpoczynająca pracę w Mercy Chloe Payne (Michelle Trachtenberg).

Plan zdjęciowy 
Serial kręcony był w St Mary's Hospital w Passaic.

Obsada

Główni bohaterowie 
 Taylor Schilling jako Veronica Agnes Flanagan Callahan
 Michelle Trachtenberg jako Chloe Payne
 Jaime Lee Kirchner jako Sonia Jimenez
 James Tupper jako dr Chris Sands
 Diego Klattenhoff jako Mike Callahan
 Guillermo Díaz jako Ángel García
 James LeGros jako dr Dan Harris

Bohaterowie drugoplanowi 
 Delroy Lindo jako dr Alfred Parks
 Kate Mulgrew jako Jeannie Flanagan
 Peter Gerety jako Jim Flanagan
 Michael Chernus jako Ryan Flanagan
 Charlie Semine jako Nick Valentino
 K.K. Moggie jako dr Gillian Jelani
 Margo Martindale jako Helen Klowden
 Jill Flint jako Simone Sands
 James Van Der Beek jako dr Joe Briggs

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

 Oficjalna strona serialu

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji NBC